7e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 7e Leger (Frankrijk) - Franse legereenheid
 7e Leger (Joegoslavië) - Joegoslavische legereenheid
 7e Leger (Pruisen) - Pruisische legereenheid
 7e Leger (Sovjet Unie) - Russische legereenheid
 7e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid